Scopus peut faire référence à :

Scopus, un genre d’oiseaux de la famille des Scopidae, n’ayant qu’une seule espèce : Scopus umbretta, l'Ombrette africaine,
Scopus, une base de données d'Elsevier,
 Scopus, une revue est-africaine d'ornithologie,
 Mont Scopus, une montagne au nord-est de Jérusalem,
 Scopus Township, une town'' des États-Unis.

Voir aussi